Richard Norris Williams (1891–1968) – tennista statunitense
 Richard Norris (1931-2012) – hockeista su prato britannico
 Richard Norris (1965) – musicista inglese